Braun puede referirse a:

Personalidades 

 Georg Braun (1541-1622), cartógrafo alemán;
 Carl Friedrich Wilhelm Braun (1800-1864), botánico alemán;
 Carl Philipp Johann Georg Braun (1870–1935), botánico alemán;
 Wernher von Braun (1912-1977), ingeniero espacial germano-estadounidense;
 Coronel Braun.

Empresas 

 Braun GmbH, empresa alemana de electrodomésticos.
 B. Braun Melsungen AG, empresa alemana del sector médico-farmacéutico.